Kawungsari (Taraju), een plaats in Indonesië
Kawungsari (Cibeureum), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing